Miejscowości w USA:
 Sewickley – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 Sewickley (ang. Sewickley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland